Ogbu ist der Familienname folgender Personen:
 Derick Ogbu (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 John Ogbu (1939–2003), nigerianisch-amerikanischer Anthropologe und Intelligenzforscher